En Italie, l'Albergo dei Poveri est l'appellation de plusieurs édifices historiques dédiés à l'accueil de personnes indigentes :

 Albergo dei Poveri (1652) de Gênes ;
  (1733) de Palerme ;
 Albergo dei Poveri (1749) de Naples.

Pauvreté